Катеринка () — механічний музичний інструмент
 Катеринка (механічний пристрій) — машина для піднімання або переміщення вантажів за допомогою тягового каната чи ланцюга
 Катеринка (банкнота) — у Російській імперії кінця XIX — поч. XX ст., кредитний білет вартістю сто рублів із зображенням Катерини II

 Катеринка — село в Первомайському районі Миколаївської області
 Катеринка — ботанічна пам'ятка природи в Івано-Франківській області

Примітки

Примітки